Il cane di Baskerville – romanzo di Arthur Conan Doyle del 1902
 Il cane di Baskerville – film del 1921 diretto da Maurice Elvey
 Il cane di Baskerville – film del 1929 diretto da Richard Oswald